Bambi steht für:
 Bambi (Auszeichnung), deutscher Medienpreis
 Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde, Tiergeschichte von Felix Salten aus dem Jahr 1923
 Bambi (Film), Zeichentrickfilm von Walt Disney aus dem Jahr 1942
 Bambi 2 – Der Herr der Wälder, Fortsetzung aus dem Jahr 2006
 Bambi (Angola), eine Gemeinde im angolanischen Kreis Chipindo
 Bambi, Pseudonym von Marie-Pierre Pruvot (* 1935), französische transsexuelle Pionierin, Lehrerin und Schriftstellerin
 Markenname des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Fábrica de Automotores Utilitarios
 Ursus C10 Bambi, Schlepper der Firma Ursus Traktorenwerk

Siehe auch:
 Bambi-Effekt
 Bambi Meets Godzilla
 Wer tötete Bambi?
 Bambi: The Reckoning